Ellernbach ist ein Gewässername:
 Ellernbach (Effelder) oder Ellenbach, linker Zufluss der Effelder nahe Döhlau (Frankenblick), Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Ellernbach oder Ellerbach (Emmer), linker Zufluss der Emmer in Wöbbel (Schieder-Schwalenberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Ellernbach (Gründleinsbach), rechter Oberlauf des Gründleinsbachs bis Litzendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Ellernbach (Leitenbach) – zwei Zuflüsse des Leitenbachs im Landkreis Bamberg, Bayern; flussabwärts:
 Ellernbach (Leitenbach, Scheßlitz) oder Scheßlitzer Ellernbach, vielleicht auch Ellerbach, rechter Oberlauf bis Scheßlitz
 Ellernbach (Leitenbach, Weichendorf), rechter Teilungslauf von Drosendorf bis Weichendorf, beide Gemeinde Memmelsdorf
 Ellernbach oder Beesener Bach, rechter Zufluss der Weißen Elster in Halle (Saale), kreisfrei, Sachsen-Anhalt
 Ellernbach (Oberbach), rechter Zufluss des Oberbachs (zum Mittelrhein) nach Wiebelsheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ellernbach (Passade), rechter Zufluss der Dorla (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Passade) nach Niederschönhagen, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Ellenbach
 Ellerbach
 Ellersbach